Stieber ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Stieber (* 1972), österreichischer Journalist und Autor
 Edmund Stieber (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Elke Zumbusch-Stieber (* 1967), deutsche Schriftstellerin
 Ferdinand Stieber, Pseudonym des Schriftstellers Theodor Ferdinand Bock (1859–1937)
 Friedrich Karl Gustav Stieber (1801–1867), sächsischer Jurist und Politiker
 Gernot Bock-Stieber (1892–1943), österreichischer Regisseur, Drehbuchautor und Dokumentarfilmer
 Gislar Stieber (1891–1956), deutscher Ordensgeistlicher, Benediktinerabt
 Hans Stieber (1886–1969), deutscher Dirigent, Komponist und Geiger
 Julius Stieber (* 1966), österreichischer Germanist; Kulturdirektor der Stadt Linz
 Logan Stieber (* 1991), US-amerikanischer Ringer
 Mercédesz Stieber (* 1974), ungarische Wasserballspielerin
 Ralph Stieber (* 1978), deutscher Autor
 Stefan Stieber (* 1974), deutscher Musikproduzent und Songwriter
 Sylvester Stieber (1867–1914), deutscher Offizier und erster Resident der Deutschen Tschadseeländer
 Walter Stieber (1890–1973), deutscher Sänger (Tenor) und Regisseur; trat unter den Pseudonymen Paul Devrient und Paul Stieber-Walter auf; Stimmbildner und Sprechlehrer Adolf Hitlers 1932
 Wilhelm Stieber (1818–1882), Feldpolizeidirektor und Leiter des Central-Nachrichten-Bureaus
 Zdzisław Stieber (1903–1980), polnischer Slawist
 Zoltán Stieber (* 1988), ungarischer Fußballspieler
 Christian und Martin Stieber, bekannt als Stieber Twins

Familie
 Von Stieber (Familie), bayerische Familie, Begründer der Leoni AG